Валентина Войтенко (у дівоцтві Мариніна) ( , Київ, Україна) — українська акторка, танцівниця, блогерка; учасниця другого сезону українського телешоу "Танцюють всі!" на телеканалі СТБ.

Життєпис 
Валентина народилася 25 травня 1989 року у Києві, Україна.

ЇЇ кар'єра акторки розпочалася у 2016 році. Першу головну роль вона отримала в одній з новел у фільмі "Ніч святого Валентина. Цікаво, що її коханого хлопця по фільму, зіграв її чоловік Костянтин Войтенко, при цьому режисери на пробах не знали, що актори зустрічаються.

Особисте життя 
Про знаоймство зі своїм майбутнім чоловіком, українським актором Костянтина Войтенко, Валентина розповіла в інтерв'ю для Tochka.net  

Молоді люди вперше зустрілися у 2010 році на кастингу у Москві, але познайомилися трохи пізніше на українському телешоу. Молоді люди зустічалися близько року перед весіллям . 

8 серпня 2015 року відбулося весілля. А у  грудні 2016 році у пари народився первісток, батьки дали доньці ім'я Емілія.

Валентина є активною користувачкою Instagram, в неї більше 30 тисяч підписників. Вона часто публікує фотографії з чоловіком та донькою, а також ділиться порадами з молодими мамами.

Фільмографія

Примітки

Посилання на соціальні мережі 

 

 

Українські кіноактори
Українські актори
Українські танцівниці